

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martie“ beginnt.

Martie 



Martien 
 Martiens, Thomas (* 1982), deutscher Executive Producer, Podcaster und Musiker
 Martienssen, Carl Adolf (1881–1955), deutscher Pianist und Musikpädagoge
 Martienssen, Robert (* 1960), britischer Genetiker
 Martienssen, Werner (1926–2010), deutscher Physiker
 Martienssen-Lohmann, Franziska (1887–1971), deutsche Sängerin (Sopran) und Gesangspädagogin
 Martienzen, Gerd (1918–1988), deutsch-belgischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Martienzen, Marion (* 1953), deutsche Schauspielerin, Sprecherin und Sängerin
 Martienzen, Wolf (* 1944), deutscher Schauspieler in Theater, Film und Fernsehen